Menius ist der Name von

 Justus Menius (auch Jodocus Mening; 1499–1558), deutscher evangelischer Theologe und Reformator Thüringens
 Matthias Menius (1544–1601), Astronom